A Temporada da United SportsCar Championship de 2015 foi a segunda da da história.

Calendário

Competidores

Prototype

Prototype Challenge
All entries use an Oreca FLM09 chassis powered by a Chevrolet LS3 6.2 L V8.

GT Le Mans

GT Daytona

Prototype

Notes
1 – Todos os motoristas do carro nº 10 foram transferidos para a última classe em Daytona por exceder a limitação máxima de tempo de carro.
2 – O # 7 da Starworks Motorsport retirou-se das 12 horas de Sebring antes do treino com apenas Scott Mayer e Brendon Hartley confirmados como pilotos.

GT Le Mans

GT Daytona

Notes
1 – Três motoristas do carro nº 73, Jim Norman, Nelson Canache, Jr. e Kévin Estre, marcaram apenas um ponto em Daytona por excederem a limitação máxima do tempo de condução.
2 – Michael Avenatti, dirigindo com quatro outros motoristas no carro nº 81, marcou apenas um ponto em Daytona por exceder a limitação máxima de tempo de carro.
3 – Dois pilotos do carro nº 19, Ricardo Flores Jr. e Jim Michaelian, marcaram apenas um ponto em Daytona por excederem a limitação máxima do tempo de condução.
4 – O # 18 da Mühlner Motorsport America e o # 009 da TRG-AMR North America retiraram-se das 12 horas de Sebring antes do treino com apenas Connor De Phillippi e Dennis Trebing confirmados como pilotos, respectivamente.
 Os pilotos indicados por † não completaram voltas suficientes para marcar pontos.

Teams' Championships

Prototype

Notes
1 – O carro nº 10 foi movido para durar na classe em Daytona por exceder a limitação máxima de tempo de carro.
2 – O # 7 da Starworks Motorsport retirou-se das 12 horas de Sebring antes do treino com apenas Scott Mayer e Brendon Hartley confirmados como pilotos.

Prototype Challenge

Notes
1 – O carro nº 16 foi movido para o último lugar na classe e marcou apenas um ponto em Daytona por exceder a limitação máxima de tempo de carro.
 Os carros indicados por † não completaram voltas suficientes para marcar pontos.

GT Le Mans

GT Daytona

Notes
1 – O número 18 da Mühlner Motorsport America e o número 009 da TRG-AMR North America se aposentaram das 12 Horas de Treino antes de Treino com apenas Connor De Phillippi e Dennis Trebing confirmados como pilotos, respectivamente.
 Carros denotados por † não completaram voltas suficientes para marcar pontos.

Manufacturers' Championships

Prototype

GT Le Mans

GT Daytona

Notes
1 – A Porsche não conseguiu marcar em Laguna Seca devido a uma infracção técnica, pelo que não conseguiu os 35 pontos que o vencedor normalmente recebe. Audi terminou em segundo no campeonato dos fabricantes que corrida, mas eles não receberam os pontos para o primeiro lugar.

Campeonato de Pneus
Resultado registrado no North American Endurance Cup no campeonato de pneus.

GT Le Mans

Ver também 
 WeatherTech SportsCar Championship
 Campeonato Mundial de Endurance da FIA de 2015
 Temporada da IndyCar Series de 2015
 Temporada de Fórmula 1 de 2015
 Temporada da Indy Lights de 2015

Automobilismo
2015 no automobilismo